Бельмондо — фамилия:
 Бельмондо, Жан-Поль (1933—2021) — французский актёр.
 Бельмондо, Поль (гонщик) (род. 1963) — французский автогонщик, сын Жана-Поля Бельмондо.
 Бельмондо, Поль (скульптор) (1898—1982) — французский скульптор, отец Жана-Поля Бельмондо.
 Бельмондо, Стефания (род. 1969) — итальянская лыжница.